

Sigle 
ALS est un sigle qui peut faire référence à :
 Académie lorraine des sciences, une académie des sciences située à Nancy, en Lorraine ;
 Armée de libération du Soudan, en anglais : Sudan Liberation Army (SLA) ;
 Armée du Liban Sud ;
 , une formation des secouristes américains ;
 , un synchrotron en fonctionnement ;
 Allocation de logement sociale, une aide au logement étudiant en France ;
 Amyotrophic lateral sclerosis (sclérose latérale amyotrophique), la maladie de Charcot ;
 Archives littéraires suisses, des archives sises à la Bibliothèque nationale suisse, à Berne ;
 Armée de libération symbionaise, unmouvement armé américain d'extrême gauche ;
 Autocovariance Least Square, une méthode d'estimation ;
 Acétolactate synthase, un enzyme participant à la biosynthèse d'acides aminés.

Code 
ALS est un code qui peut faire référence à :
  ;
  ;
 alémanique, ensemble de dialectes dérivés de l'allemand (l'adresse de la Wikipédia alémanique commence par als).

Toponyme 

 Als, île danoise de la mer Baltique.

Patronyme 

 Heidelise Als, une chercheuse américaine.